7-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 17-18 мая 1969 года в Ландскруне (Швеция). В нём приняли участие 37 гимнасток из 19 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1969
Чемпионаты Европы в Швеции
Май 1969 года
Международные спортивные соревнования в Ландскруне
Спорт в Швеции в 1969 году
Чемпионаты Европы в 1969 году
Международные соревнования по гимнастике в Швеции